Дивисадеро има више значења:

 Дивисадеро, Санта Елена (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Дивисадеро (Ајутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Дивисадеро (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Дивисадеро (Серо де Сан Педро), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику